Elsner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bartholomäus Elsner (1596–1662), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Branko Elsner (1929–2012), slovensk fotbollstränare
 Hannelore Elsner (1942–2019), tysk skådespelare
 Johann Gottfried Elsner (1784–1869), schlesisk lantbruksförfattare
 Joseph Elsner den äldre (1845–1933), tysk arkitekt
 Joseph Elsner den yngre (1879–1970), tysk arkitekt
 Józef Elsner (1769–1854), polsk kompositör
 Marko Elsner (född 1960), slovensk fotbollsspelare

Se även 
 Elser
 Elstner

Tyska efternamn